Een verkeersweg:
 N626 (België)
 N626 (Frankrijk)
 N626 (Nederland), zie Provinciale weg 626

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing